Termin AIR ima više značenja.

 5'-Fosforibozil-5-aminoimidazol
 Air (strip)
 -{Air de cour}-, tip francuske muzike